Guojia Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guojia (socken i Kina, Chongqing), 
 Guojia (socken i Kina, Tibet), 

Robotskapade Kinaförgreningar